Тушице могу бити:

 Тушице (Михаловце), насељено мјесто у округу Михаловце, Кошички крај, Словачка Република
 Тушице (Удбина), заселак насеља Курјак, општина Удбина, Лика, Личко-сењска жупанија, Република Хрватска